Marko Tušek je lahko:

 Marko Tušek (slikar) - slovenski slikar
 Marko Tušek (košarkar) - slovenski košarkar